Bryidae é uma subclasse de musgos da classe Bryopsida, comum em todo o mundo. Os membros têm um duplo peristoma com alternância de segmentos de dentes.

Classificação
A subclasse Bryidae pode ser classificada da seguinte maneira:
Superordem Bryanae
Splachnales
Bryales
Bartramiales
Orthotrichales
Hedwigiales
Rhizogoniales
Superordem Hypnanae
Hypnodendrales
Ptychomniales
Hookeriales
Hypnales
As relações filogenéticas entre os grupos são as seguintes:

Bryopsida